«Why» (o «Why?») puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Why (Arizona), en Estados Unidos.

Música

Álbumes 
 Why? (1981), álbum de Discharge.
 Why (1987), álbum de Prudence Liew.
 Why (2016), álbum de Taeyeon.

Canciones 
 Why (1964), canción de Tony Sheridan.
 Why (1970), canción de Yoko Ono.
 Why? (1984), canción de Bronski Beat.
 Why (1992), canción de Annie Lennox.
 Why? (2005), canción de Geir Rönning.
 Why (2016), canción de Taeyeon.